Мори́н Бо́нар (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото ().
 : золото (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты по алфавиту
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу